Brenta se poate referi la:

 Brenta, râu situat în nordul Italiei 
 Brenta, comună în Provincia Varese, Italia